Miejscowości w USA:
 Valley Springs – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
 Valley Springs – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Calaveras
 Valley Springs – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
Gminy w USA:
 Valley Springs (ang. Valley Springs Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha